Gigault est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anne Brochard, épouse Gigault (1844-1928), photographe française
Bernardin Gigault de Bellefonds (1630-1694), militaire et maréchal de France
George-Auguste Gigault (1845-1915), homme politique canadien du Québec
Jacques Bonne-Gigault de Bellefonds (1698-1746), prélat français
Marie Gigault de Bellefonds (1624-1706), épistolière française
Nicolas Gigault (1627-1707), organiste et compositeur français

Voir aussi
Hôtel Gigault de La Salle, hôtel particulier parisien

Homonymie de patronyme